Die Saison 1952/53 war die insgesamt zehnte Spielzeit der 1943/44 eingeführten höchsten mexikanischen Fußballprofiliga. Zum ersten und überhaupt einzigen Mal gewann der  CD Tampico die Meisterschaft.

Auf- und Absteiger 
Am Ende der vorangegangenen Saison stieg der CF La Piedad erstmals in die höchste Spielklasse auf, musste aber am Ende der Saison 1952/53 wieder in die Segunda División zurück. Erst 49 Jahre später gelang den Reboceros die Rückkehr in die erste Liga, die jedoch auch zu diesem Zeitpunkt auf eine Saison (2001/02) begrenzt war. Sie wurden in der Saison 1953/54 durch den Aufsteiger Deportivo Toluca ersetzt.

Besonderheiten 
Der Traditionsverein Marte zog nach der Saison von Mexiko-Stadt nach Cuernavaca um.

Die beiden höchsten Ergebnisse der Saison wurden ausgerechnet am selben Tag erzielt. Am 14. September 1952 – es war bereits der neunte Spieltag – besiegte Guadalajara den späteren Absteiger La Piedad mit dem Rekordergebnis von 7:0, während der Club Atlante den Club América 6:0 besiegte. Die Begegnung zwischen Atlantistas und Americanistas war zu jener Zeit das wichtigste Derby im Hauptstadtfußball. 

Die Begegnung mit den meisten Treffern fand am 13. November 1952 (18. Spieltag) statt und wurde von Atlas mit 5:3 gegen Necaxa gewonnen. Erfolgreichster Torschütze in diesem Spiel war der Atlista Armando Maciel mit insgesamt vier Treffern und einem Hattrick zwischen der 17. und 30. Minute.

Neben dem Meister Tampico (neun Siege und zwei Remis) blieb auch der Tabellenneunte Oro (sechs Siege und fünf Remis) ohne Heimniederlage.

Abschlusstabelle 1952/53 

|}

Kreuztabelle zur Saison 1952/53 

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Der Name der Heimmannschaft ist in der linken Spalte, ein jeweils dreistelliges Kürzel für die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Siehe auch 
 Liga MX

Weblinks 
 Die mexikanische Saison 1952/53 bei RSSSF

1952
Fußballsaison 1952/53